Эровнули лига 2017 () — 29-й сезон чемпионата Грузии по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 4 марта и закончился 26 ноября 2017 года. В чемпионате приняли участие 10 команд.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Сиони», «Зугдиди», «Гурия» и «Цхинвали». Из-за сокращения количества участников лиги с 14 до 10 команд её перед сезоном 2017 никто не пополнил.

Команды

Турнирная таблица

Бомбардиры

Стыковые матчи

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 

2017
Спорт в Грузии в 2017 году
Грузия